Hässjö kan syfta på:

Hässjö socken – en socken i Medelpad och Ångermanland
Hässjö landskommun – en tidigare kommun i Västernorrlands län 1863–1970
Hässjö församling – en församling i Medelpads kontrakt i Härnösands stift
 Hässjö kyrka – en kyrkobyggnad i samhället Hässjö i Timrå kommun
 Hässjö distrikt – ett distrikt i Timrå kommun och Västernorrlands län 2016–

Se även
Hässjön